Woodburn (Indiana)
Woodburn (Iowa)
Woodburn (Kentucky)
Woodburn (Oregon)